Svarthuvad klippskvätta (Thamnolaea cinnamomeiventris) är en fågel i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Svarthuvad klippskvätta delas in i sju underarter:
 T. c. cavernicola – centrala Mali
 T. c. bambarae – södra Mauretanien, östra Senegal och sydvästra Mali
 T. c. albiscapulata – förekommer i norra Eritrea samt norra, centrala och östra Etiopien
 T. c. subrufipennis – förekommer från sydöstra Sudan och sydvästra Etiopien till Zambia och Malawi
 T. c. odica – förekommer i östra Zimbabwe
 T. c. cinnamomeiventris – förekommer i östra Botswana, östra Sydafrika, västra Swaziland och Lesotho
 T. c. autochthones – förekommer i södra Moçambique, nordöstra Sydafrika och östra Swaziland

Svarthuvad och vitkronad klippskvätta (T. coronata) betraktas ofta som samma art.

Status 
IUCN kategoriserar fågeln som livskraftig, men inkluderar vitkronad klippskvätta i bedömningen.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Flugsnappare
Fåglar i etiopiska regionen